Rebutia pygmaea  (Fries) Britton & Rose, es una especiefanerógama perteneciente a la familia de las Cactaceae.

Distribución 
Es endémica de Jujuy y Salta en  Argentina y Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija en  Bolivia. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo.

Descripción 
Es una planta perenne carnosa, globosa de color verde armada de espinos  y  con las flores de color rojo, naranja y amarillo.

Sinonimia

Enlaces externos 

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Rebutia&species=pygmaea

pygmaea
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Flora del sur de Sudamérica
Plantas ornamentales
pygmaea Rebutia